Op het toernooi van Wimbledon in 2006 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 26 juni tot en met 9 juli 2006.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Van de titelhouders Mary Pierce en Mahesh Bhupathi was de eerste haar titel niet komen verdedigen. Bhupathi speelde samen met de Chinese Yan Zi – zij waren het elfde reekshoofd en bereikten de tweede ronde. De als eerste geplaatste Lisa Raymond en Jonas Björkman wonnen hun openingspartij (tweede ronde), maar gaven verstek voor de derde ronde.

Een verrassende opmars werd gemaakt door het ongeplaatste Amerikaanse team Venus Williams en Bob Bryan. Zij bereikten de finale door vier geplaatste teams te verslaan: Yan Zi/Bhupathi (11), Stubbs/Perry (6), Stosur/Paes (4) en Zheng Jie/Mirni (2), waarbij zij geen enkele set hoefden prijs te geven. In de finale ontmoetten zij het als negende geplaatste duo Vera Zvonarjova / Andy Ram dat drie geplaatste teams had uitgeschakeld (het achtste reekshoofd Navrátilová/Knowles, het zestiende Grönefeld/Čermák en het derde reekshoofd Black/Black) nadat ze in hun openingspartij tegen het ongeplaatste koppel Daniilídou/Haggard één set hadden verloren.

Vera Zvonarjova en Andy Ram wisten de finale zonder veel moeite in hun voordeel te beslissen: 6-2 en 6-3. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Zvonarjova heeft daarnaast nog één dubbeltitel met een andere partner; Ram had er op dat moment nog geen.

De Belgische Kirsten Flipkens speelde samen met Andy Murray – ze bereikten de tweede ronde. Het Nederlandse duo Michaëlla Krajicek en Rogier Wassen bereikte eveneens de tweede ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld (per team)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.7)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2006